A Day to Remember peut désigner :
 A Day to Remember, titre original du film de Ralph Thomas Week-end à quatre (1953) ;
 A Day to Remember, groupe de rock américain.